Stroszek-Dąbrowa Miejska – dzielnica Bytomia
 Stroszek – film z 1976 roku w reżyserii Wernera 
Herzoga
 Stroszek – zajezdnia tramwajowa